Крейшоміл () — португальська власна назва.

Топоніми

Крейшоміл (Барселуш) — парафія.
 Крейшоміл (Гімарайнш) — парафія.